Ляменьга:

 Ляменьга — река в Вологодской области, приток Шарженги.
 Ляменьга — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области на р. Ляменьга.